Збураж () — деревня в Малоритском районе Брестской области Белоруссии в составе Олтушского сельсовета. До 2013 года входила в состав упразднённого Малоритского сельсовета. Население — 404 человека (2019).

Этимология 
По наиболее распространённой версии, название происходит от основы «бор», при этом «у» вместо «о» появилась под влиянием местного говора. Родственные топонимы — Изборск, Збараж. Вместе с тем по В. Далю «збураж» — убогие пожитки, хлам. Возможно происхождение топонима от именования ветхих изб.

География 
Збураж находится в 8 км к юго-западу от города Малорита. В 15 км к югу проходит граница с Украиной, а в 22 км к западу — с Польшей. Местность принадлежит бассейну Западного Буга, западнее деревни находятся обширные заболоченные торфяники со стоком в эту реку. Через Збураж проходит местная дорога Малорита — Знаменка.

Культура 

 Исторический музей ГУО "Збуражский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа"

Достопримечательности 
 Православная Покровская церковь, построена в 1993 году
 Памятник землякам, погибшим от рук фашистов. В 1943 году деревня была сожжена, а 24 жителя расстреляны.

Примечания

Ссылки 
 Збураж на сайте radzima.org
 Достопримечательности 

Населённые пункты Малоритского района